Князь Константин Полубинский (ум. 1640) — государственный и военный деятель Речи Посполитой. Писарь земский слонимский (1616—1621) и маршалок слонимский (1621—1625), каштелян мстиславский (1625—1633) и воевода перновский (1633—1640).

Биография 
Происходил из литовского княжеского рода Полубинских герба «Ястржембец». Младший (второй) сын подкомория лидского и державца вилькийского, князя Александра Александровича Полубинского (умер в 1616) и Анны Алемани. Владел Деречином, Глуском, Глубоким и другими имениями.

Учился в иезуитском коллегиуме в Бранево (Браунсберге) и Виленской академии. Участник войн со Швецией (1600—1629) и Русским государством (1609—1618). В мае 1616 года был назначен писарем земским в Слониме, а в мае 1621 года стал маршалком слонимским. В мае 1625 года Полубинский был назначен каштеляном мстиславским. В 1627 году был избран маршалком трибунала Великого княжества Литовского.

Перешел из православия в римско-католическую веру. В 1618 году построил доминиканский монастырь в своем имении Деречин.

В 1627 и 1629 годах Полубинский дважды избирался послом на сейм. В 1632 году участвовал в «элекционном сейме» и подписал акт о избрании королём Речи Посполитой Владислава IV (1632—1648). 2 февраля 1633 года, после коронации нового польского короля, князь был назначен воеводой перновским. В 1635 году приобрел у дворян Стецких и присоединил к своим владениям имение Рудобелку в мозырьском повете.

Семья 
Константин Полубинский был женат на Софье Андреевне Сапеге (ок. 1595—1657), дочери воеводы мстиславского Андрея Ивановича Сапеги и Богданы Шимкович, от брака с которой имел шесть сыновей и шесть дочерей. Дети:

 Александр-Гилярий Полубинский (1627—1679), великий маршалок литовский
 Габриель Полубинский
 Казимир Полубинский
 Владислав Полубинский
 Самуил Полубинский
 Иероним Полубинский
 Констанция Полубинская, монахиня
 Екатерина (Катажина) Полубинская, жена каштеляна трокского, князя Александра Огинского
 Кристина Полубинская, жена подкомория вилькомирского Яна Каменского
 Евфросинья (Эфрозына) Полубинская, 1-й муж — подкоморий речицкий Болеслав-Александр Халецкий, 2-й муж хорунжий смоленский, князь Владислав Гедройц
 Гальша-Теодора Полубинская
 Петронелла Полубинская, монахиня.

Литература 
 Józef Wolff, Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku, Warszawa 1895

Персоналии по алфавиту
Умершие в 1640 году
Участники Русско-польской войны 1609—1618 годов (поляки)
Константин Александрович